Список рыб Туркменистана состоит из 68 видов рыб, обитающих в территориальных водах страны.

A 

 Abbottina rivularis
 Abramis brama
 Acipenser gueldenstaedtii
 Acipenser nudiventris
 Acipenser persicus
 Acipenser stellatus
 Alburnoides bipunctatus
 Alburnoides taeniatus
 Alburnoides varentsovi
 Alosa braschnikowi
 Alosa caspia caspia
 Alosa caspia persica
 Alosa kessleri
 Alosa sphaerocephala
 Anatirostrum profundorum
 Aspiolucius esocinus
 Aspius aspius

B 

 Barbus lacerta
 Benthophiloides brauneri
 Benthophiloides turcomanus
 Benthophilus casachicus
 Benthophilus granulosus
 Benthophilus magistri
 Benthophilus mahmudbejovi
 Benthophilus stellatus

C 

 Capoeta capoeta capoeta
 Capoetobrama kuschakewitschi kuschakewitschi
 Carassius carassius
 Carassius gibelio
 Caspiomyzon wagneri
 Caspiosoma caspium
 Clupeonella cultriventris
 Clupeonella engrauliformis
 Clupeonella grimmi
 Ctenopharyngodon idella
 Cyprinus carpio carpio

E 

 Esox lucius

G 

 Gambusia holbrooki

H 

 Huso huso
 Hypophthalmichthys molitrix
 Hypophthalmichthys nobilis

K 

 Knipowitschia caucasica
 Knipowitschia longecaudata

L 

 Liza aurata
 Liza saliens
 Luciobarbus brachycephalus
 Luciobarbus capito

M 

 Mesogobius batrachocephalus
 Mesogobius nonultimus
 Metaschistura cristata
 Misgurnus anguillicaudatus
 Mylopharyngodon piceus

N 

 Nemacheilus starostini
 Neogobius gymnotrachelus
 Neogobius melanostomus

O 

 Oryzias latipes

P 

 Parabramis pekinensis
 Paraschistura sargadensis
 Ponticola gorlap
 Ponticola syrman
 Pseudorasbora parva
 Pseudoscaphirhynchus hermanni
 Pseudoscaphirhynchus kaufmanni

R 

 Rhinogobius brunneus
 Rhinogobius similis

S 

 Schizothorax pelzami
 Silurus glanis
 Stenodus leucichthys

См. также 
 Список рыб и круглоротых, занесённых в Красную книгу Туркменистана

Примечания

Библиография 

 Turdakov, FA, 1948 : A study of the taxonomy and distribution of some species of the genus Nemachilus Hasselt (Pisces, Cypriniformes ) in Kirghizia and Central Asia. Trudy Kirgizskogo Pedagogicheskogo Instituta v. 1 (núm. 1) for 1946: 49-59.
 Vasil'eva, ED, 2007 : Gobies of the genus Rhinogobius ( Gobiidae ) from Primor'e and water bodies of central Asia and Kazakhstan : I. Morphological characteric and taxonomic status. Journal of Ichthyology v. 46 (núm. 9): 691-700.

Ссылки 
 FAO - Fishery and Aquaculture Country Profiles - Turkmenistan 

Списки рыб Азии
Рыбы